VDD, sigle composé des trois lettres V, D et D, peut faire référence à :
 l'acronyme de Vendor Due-Diligence, rapport d'analyse financière dans le cadre de la cession d'une entreprise à l'initiative du vendeur.
 code AITA du Vienna Danubepier Airport, aéroport de Vienne, capitale de l'Autriche.
 la Volonté Du D, site spécialisé dans l'univers de One Piece, un manga shonen. 
 , désignation de la broche d'alimentation positive d'un circuit intégré.
 en jargon internet, abréviation de « voisin du dessus », qui désigne, dans un fil de discussion d'un forum, la personne ayant posté chronologiquement le message précédant un message donné.
 au label Vignerons en Développement Durable créé par une association de caves viticoles soucieuses de s’impliquer dans une démarche de développement durable.